Combinado puede referirse a:
 Un cóctel
 El municipio brasileño de Combinado.
 El servicio de Renfe operadora denominado Combinado.
 Un conglomerado de empresas de las economías planificadas del antiguo Bloque del Este: Kombinat